Paramythia (in greco Παραμυθιά) – ex comune della Grecia nell'Epiro;
 Paramythia – genere di uccelli passeriformi;